Джей-лига 1 2017 — 25-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 25 февраля и завершится 2 декабря 2017 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Нагоя Грампус», «Сёнан Бельмаре» и «Ависпа Фукуока». Их заменили «Консадоле Саппоро» и «Симидзу С-Палс», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2016, а также «Сересо Осака», победившая в плей-офф Джей-лиги 2.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги 

Япония
2017
Спорт в Японии в 2017 году